Executioner steht für:

 Executioner (Band) (früher Last Generation), US-amerikanische Metalband aus Boston
 Executioner, Gründungsname von E-X-E, US-amerikanische Metalband aus New York City
 Executioner (Album), Album von Mantic Ritual (2007/2009)

The Executioner steht für:

 The Executioner, Ringname von Terry Gordy (1961–2001), US-amerikanischer Wrestler
 The Executioner, Originaltitel von Der Vollstrecker (1970), britischer Film von Sam Wanamaker
 The Executioner, Originaltitel von Der Vollstrecker (Carter), Buch von Chris Carter (Schriftsteller)
 The Executioner, Romanserie von Don Pendleton (deutsch als Der Mafia-Killer)